Ženská čtyřhra J&T Banka Ostrava Open 2021 probíhala ve druhé polovině září 2021. Do deblové soutěže ostravského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal druhý nasazený indicko-čínský pár Sania Mirzaová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal americko-novozélandské turnajové trojky Kaitlyn Christianovou a Erin Routliffeovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při druhém společném startu první společnou trofej. Mirzaová na okruhu WTA Tour vybojovala 43. deblový titul a pro Čang Šuaj to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Magda Linetteová /  Bernarda Peraová (semifinále, odstoupily)
  Sania Mirzaová /  Čang Šuaj (vítězky)
  Kaitlyn Christianová /  Erin Routliffeová (finále)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2021
WTA Tour 2021